Commando (militair), een lid van een speciale eenheid van het leger
 Boerencommando, destijds een legereenheid van de Boeren
 Een instructie, opdracht of bevel
In het Nederlands gebruikt men meestal het woord opdracht. De woorden bevel en commando hebben een militaire gevoelswaarde. Een instructie is meer gedetailleerd, hierbij wordt niet alleen aangegeven wat er moet gebeuren maar vooral hoe het moet gebeuren.
De woorden commando en bevel betekenen ook gezag. Bijvoorbeeld: de luitenant heeft het commando over de soldaten.
 Commando (informatica)
 Commando (film), een film uit 1985
 CAR-15, Colt Commando, een karabijn, dus een geweer met een korte loop

Zie ook 
 Commandos, een computerspelserie waarin de speler militaire commando's bestuurt
Commandopatroon (informatica)
Commando's, een tv-serie uit 2020